Juraj Drašković (r. 1450.)
 Juraj II. Drašković, kardinal)